Caterina Bonvicini (Florencia, 27 de noviembre de 1974) es una escritora italiana.

Biografía
Estudió lengua y literatura en la Universidad de Bolonia, y vivió de 1999 a 2006 en Turín. En la actualidad vive entre Roma y Milán.

Trabajó de 2012 a 2016 en Il Fatto Quotidiano y desde 2016 trabaja en L’Espresso y La Repubblica.

Obra 
 Penelope per gioco, Einaudi, 2000.
 Di corsa, Einaudi, 2003.
 I figli degli altri, Einaudi, 2006.
 Uno due tre liberi tutti!, Feltrinelli, 2006.
 L'equilibrio degli squali, Garzanti, 2008.
 Il sorriso lento, Garzanti, 2010.
 In bocca al bruco, Salani, 2011.
 Correva l'anno del nostro amore, Garzanti, 2014.
 L'arte di raccontare, Nottetempo, 2015.
 Tutte le donne di, Garzanti, 2016.
 Fancy red, Mondadori, 2018.

Premios
Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice, 2008
Premio Letterario Basilicata, 2018

Referencias

Enlaces externos
Sitio oficial 

Escritoras de Italia
Escritores de Italia del siglo XX
Escritores de Italia del siglo XXI
Escritores en italiano del siglo XX
Escritores en italiano del siglo XXI
Alumnado de la Universidad de Bolonia
Nacidos en Florencia